Премия «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле — американская театральная награда, присуждаемая  и «» лучшему актёру, исполнившему роль второго плана в мюзикле, поставленном на Бродвее. Впервые премия в данной номинации была вручена в 1947 году. Своё название премия получила в честь актрисы, режиссёра и сооснователя фонда American Theatre Wing Антуанетт «Тони» Перри.

За все время существования премии её получили 68 актёров. Актёр Мэтт Дойл — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Джейми в мюзикле «Компания». Актёр Хинтон Баттл завоевал большинство наград в категории «Лучший актёр второго плана в мюзикле»; он является трёхкратным обладателем премии. Актёр Дэнни Берстайн четыре раза номинировался как лучший актёр второго плана в мюзикле; это рекордное количество номинаций в данной категории. Актёры Рене Обержонуа, Скотт Уайз, Хинтон Баттл, Грегг Эдельман, Майкл Серверис, Марк Кудиш и Кристофер Фицджеральд имеют по три номинации.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Тони» в категории «Лучший актёр второго плана в мюзикле».

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле
 Премия Лоренса Оливье за лучшее исполнение роли второго плана в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони»  

Премия «Тони»
Списки лауреатов премий
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам